Ралли Корсики 1973 года (официально 17th Tour de Corse) — тринадцатый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 17-й Ралли Корсики в истории, проходивший с 1 по 2 декабря на острове Корсика во Франции. Этап проходил на асфальтовом покрытии и общая протяженность гоночной дистанции составила 1180 км, разделенных на 21 спецучасток.

Свою первую победу на чемпионате мира одержал француз Жан-Пьер Николя на Alpine-Renault A110 1800, а компанию на подиуме ему составили его напарники Жан-Франсуа Пио и Жан-Люк Терье. Для Пио этот подиум так и остался единственным в рамках мирового первенства, но при этом у него уже была победа на корсиканском ралли в 1966 году. Для Alpine-Renault эта победа стала шестой и последней на этапах чемпионата мира, а также четвёртой и последней на Ралли Корсики.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году